Валькну́т (от др. сканд. valknut — узел павших) — скандинавский языческий символ, в современности используется в основном неоязычниками. Также валькнут считается разновидностью свастики, поэтому он встречается в среде неонацистов.

Значение 
Валькнут представляет собой три переплетённых треугольника, по одной из версий они обозначают переплетение трёх миров — мира Богов (Асгарда), мира людей (Мидгарда) и мира мёртвых (Хельхейма). Преимущественно он встречается на местах жертвоприношений и казней. Таким образом он символизировал переход человеческой души из мира живых в мир мёртвых. Впрочем, его набивали в виде татуировки на тела воинов, что шли на заведомо смертельный бой, таким образом их подготавливали к загробной жизни.

Германское язычество
Магические символы
Религиозные символы
Треугольники